Lásd még: XIX. dinasztia

A családfa 

Megjegyzések:
 II. Ramszesz több leányát is feleségül vette, ezek a kapcsolatok a családfában (f) jelzésűek
 Henutmiré esetleg Ramszesz leánya is lehetett
 Lehetséges, hogy nem II. Iszetnofret (II. Ramszesz leánya), hanem III. Iszetnofret (Haemuaszet leánya) volt Merenptah felesége
 II. Ramszesznek volt egy Tahát nevű lánya is, aki talán azonos II. Széthi feleségével és/vagy Amenmessze anyjával
 Amenmessze származása bizonytalan. Anyja neve Tahát volt, ami több lehetséges verziót is megenged
 Sziptah lehetett Amenmessze fia is

Kapcsolódó szócikkek
 Hettita királyok családfája

Források 

 19
Családfája